24K Magic (XXIVk Magic) — третий студийный альбом американского певца и композитора Бруно Марса, выпущенный 18 ноября 2016 года на лейбле Atlantic Records. Это первый за 4 года студийный альбом певца. Релиз лид-сингла 24K Magic состоялся 6 октября 2016 года.

История 
Ещё в 2014 году после окончания концертного тура Moonshine Jungle Tour Бруно Марс заявил, что работает над третьим студийным альбомом. Он написал в Facebook «Now it’s time to start writing chapter 3». Журнал Rolling Stone назвал третий альбом Марса одним из 20 самых ожидаемых дисков 2016 года.

Название альбома 24K Magic (на обложке XXIVk Magic) произносится как «twenty-four karat magic».

Бруно Марс впервые представил песни «24K Magic» и «Chunky» 15 октября 2016 года в ТВ-шоу Saturday Night Live, которые получили положительные отзывы критиков и аудитории<ref name="IrishTimes">{{cite web|url=http://www.irishtimes.com/culture/music/album-reviews/bruno-mars-24k-magic-album-review-once-more-around-funky-planet-of-sound-1.2867499|title=Bruno Mars – 24K Magic album review: Once more around funky planet of sound|publisher=Irish Times|last=Carroll|first=Jim|date=November 15, 2016|accessdate=November 15, 2016|lang=en|archive-date=2016-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20161116151558/http://www.irishtimes.com/culture/music/album-reviews/bruno-mars-24k-magic-album-review-once-more-around-funky-planet-of-sound-1.2867499|deadlink=no}}</ref>.

В ноябре 2016 года Марс исполнил «24k Magic» на музыкальных церемониях награждений MTV Europe Music Awards, NRJ Music Awards и American Music Awards. 2 декабря Марс выступал на 102.7 KIIS FM's Jingle Ball. 6 декабря 2016 года Бруно выступил на показе мод Victoria’s Secret Fashion Show.

 Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Irish Times, AllMusic, Slant Magazine, Entertainment Weekly, Cleveland.com, USA Today, Soul in Stereo, Rolling Stone, The Observer, Consequence of Sound, Idolator, Billboard, The Guardian.

Итоговые списки 
Digital Spy назвал 24K Magic 18-м лучшим альбомом 2016 года, в то время как сайт Idolator назвало его 7-м лучшим диском года, Rap-Up назвало его 17-лучшим, а журнал Rolling Stone поместил диск на 12 место в своём списке 20 лучших поп-альбомов года. Журнал Complex назвал 24K Magic 28-м лучшим в списке 50 лучших альбомов 2016 года.

Номинации и награды

Список композиций 

Комментарии
 дополнительный продюсер.
 сопродюсер.

Чарты и сертификаты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи

История выхода

Примечания 

Альбомы Бруно Марса
Альбомы США
Альбомы Atlantic Records
Премия «Грэмми» за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз
Премия «Грэмми» за лучший альбом года